Bernd Schneider peut désigner :
 Bernd Schneider (1973-), footballeur allemand ;
 Bernd Schneider (1964-), pilote automobile allemand.